Paul Sahlins är ett svenskt dansband som består av Paul Sahlin (sång och gitarr), Jens Nathansohn (gitarr och saxofon), Kurt Lindblom (klaviatur), Stefan Borg (bas) och Hans Frölin (trummor).

Svenska dansband